Jacques Bonsergent (1912-1940), résistant français de la Seconde Guerre mondiale ;
 Stéphane Bonsergent (1977-), coureur cycliste français.

Voir aussi 
 À Paris une place et une station de métro portent le nom de Jacques Bonsergent.